xtp – codice ISO 639-3 della lingua sa miguel piedras mixtec